Иван Дунин:
 Дунин, Иван Михайлович (род. 1951) — российский учёный-селекционер, академик РАН.